Homburg (België), een gemeente in België
Hombourg (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
Hombourg-Budange
Hombourg-Haut

Zie ook
Homburg (doorverwijspagina)